Niemiecka Republika Federalna – oficjalna nazwa Niemiec Zachodnich, stosowana w Polsce do traktatu pomiędzy RFN a PRL w 1970 roku
 NATO Response Force – Siły Odpowiedzi NATO
 National Retail Federation – stowarzyszenie handlu detalicznego